Příjmení Jokl nese více různých osobností:

 Hans Jokl (1878–1935) – československý politik německé národnosti
 Karol Jokl (starší) (1922–1982) – slovenský fotbalový útočník
 Karol Jokl (1945–1996) – slovenský fotbalista, útočník
 Vladimír Jokl (* 1961) – český hokejista

Bavorská příjmení